Kolhufushi ist der Name der Inseln der Malediven:
 Kolhufushi (Meemu-Atoll)
 Kolhufushi (Noonu-Atoll)
 Kolhufushi (Thaa-Atoll)